Vienna Open 2021, właśc. Erste Bank Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 25–31 listopada 2021 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 515 215 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Austrii